Beefeater steht für:

 Yeoman Warders, die Ordnungstruppe des Tower of London (umgangssprachlich)
 Beefeater (Gin), britische Ginmarke
 Beefeaters, früherer Name der Band The Byrds